Отряд Хвостатые земноводные ( или ) делится на три подотряда:

 Cryptobranchoidea (Скрытожаберники и углозубы) — 69 видов
 Salamandroidea (Настоящие саламандры, или саламандровые) — 631 вид
 Sirenoidea (Сиреновые, или сирены) — 4 вида

По данным сайта Amphibia Web  на август 2017 года отряд включает в себя 10 семейств, 68 родов и 704 видов.

Список семейств и родов

Cryptobranchoidea 

Включает в себя: 2 семейства, 11 родов, 69 видов.

Salamandroidea 

Включает в себя: 7 семейств, 55 родов, 631 вид.

Sirenoidea 

Включает в себя: 1 семейство, 2 рода, 4 вида.

Литература

Ссылки 
 Amphibia Web  Provides information on amphibian declines, natural history, conservation, and taxonomy
 Frost, D. R. (2017). Caudata . Amphibian Species of the World, an Online Reference (version 6.0). American Museum of Natural History, New York, USA

Списки земноводных